Il singolare del torneo di tennis ATP German Open 1970, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Tom Okker che ha battuto in finale Ilie Năstase 4-6, 6-3, 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Tom Okker (Campione)
 Tony Roche (quarti di finale)
 Ilie Năstase (finale)
 Tom Okker (semifinali)

 Mark Cox (quarti di finale)
 Ilie Năstase (quarti di finale)
 Nikola Pilić (quarti di finale)
 Bob Hewitt (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

ATP German Open 1970